Філола́й — давньогрецьке ім'я.

Персоналії
 Філолай Коринфянин — фіванський законодавець VIII ст. до н. е.
 Філолай Кротонський — давньогрецький філософ

Об'єкти
 Філолай — кратер на Місяці.